Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lars Koslowski e Arne Thoms che hanno battuto in finale Patrik Kühnen e Alexander Mronz 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie

 Diego Nargiso /  Mark Woodforde (primo turno)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (semifinali)

 Jimmy Brown /  Scott Melville (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Stefan Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brest Challenger 1991